Wilhelm Roentgen
 roentgen (pierwiastek)
 roentgen – jednostka dawki promieniowania jonizującego